Оранская или Оранско-Нассауская династия () — королевская династия Нидерландов с 1815 года, ветвь Нассауского княжеского дома. С XVI века принцы Оранские — влиятельная олигархическая семья Республики Соединённых провинций, из которой избирались её статхаудеры (штатгальтеры). Династический цвет — оранжевый.

Имя династии происходит от южнофранцузского княжества Оранж, унаследованного по женской линии принцем Вильгельмом I Оранским, потомком Нассауской династии, основанной графом Дудо-Генрихом фон Лауренбургом. В ходе Нидерландской революции, одним из вождей которой был Вильгельм I, он был провозглашён статхаудером (штатгальтером) Голландии, Зеландии и ряда других нидерландских провинций. Его наследники, также занимавшие эти должности, в XVII—XVIII вв. добились положения фактических руководителей исполнительной власти Республики Соединённых провинций. Штатгальтер Вильгельм III Оранский (1650—1702) с 1689 года был также королём Англии и Шотландии. Его британские приверженцы именовались вильямитами, или оранжистами. Со смертью правителя род Вильгельма I Оранского угас, и титул принцев Оранско-Нассауских перешёл к продолжателям линии младшего брата Вильгельма I — Иоанна (Яна) Нассау-Дилленбургского.

Прямой потомок Яна Виллем I провозгласил себя 16 марта 1815 года королём Нидерландов Вильгельмом I, и династия Оранско-Нассауских превратилась в королевскую. На сегодня Нидерландская королевская династия восходит к родоначальнику предыдущей Оранской династии по нескольким женским линиям.

Короли Нидерландов (с 1815) 
После освобождения Нидерландов от наполеоновского владычества по решению Венского конгресса в этом государстве была установлена монархическая форма правления и принц Вильгельм VI Оранский стал королём вновь образованного Королевства Нидерландов, в состав которого были включены также бывшие Австрийские Нидерланды (с 1830 года — Бельгия), под именем Виллема I. Его сын, будущий Виллем II, был женат на сестре российского императора Александра I великой княжне Анне Павловне.

Нидерландские короли и королевы из Оранской династии:
 Виллем I (15 марта 1815 — 7 октября 1840)
 Виллем II (7 октября 1840 — 17 марта 1849)
 Виллем III (17 марта 1849 — 23 ноября 1890)
 Вильгельмина (23 ноября 1890 — 4 сентября 1948)
 Юлиана (4 сентября 1948 — 30 апреля 1980)
 Беатрикс (30 апреля 1980 — 30 апреля 2013)
 Виллем-Александр (с 30 апреля 2013)

Со смертью Виллема III в 1890 году Оранская династия в мужском колене угасла. По отцу Юлиана принадлежала к Мекленбургскому дому, Беатрикс — к княжескому дому Липпе, а наследники Беатрикс продолжают дворянский род Амсбергов. Тем не менее официально королевская семья Нидерландов продолжает считаться принадлежащей к Оранской династии.

Великие герцоги Люксембурга (1815—1890) 
До 1890 года представители Оранской династии правили в Люксембурге, но после того, как нидерландский престол перешёл к Вильгельмине, согласно салическому закону великим герцогом Люксембурга стал представитель другой ветви Нассау — Адольф.

Генеалогическое древо

См. также 
Регалии Королевства Нидерландов

Ссылки

Примечания